Denumirea de Leaskoveț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Leaskoveț, un oraș în comuna Leaskoveț, regiunea Veliko Tărnovo;
 Leaskoveț, un sat în comuna Stambolovo, regiunea Haskovo.